Courroy peut faire référence à :
 Courroy, hameau dans le département de l'Yonne ;
 Louis Courroy (1915-1991), homme politique français.